Ла Консепсион, Ла Конча има више значења:

 Ла Консепсион, Ла Конча (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Консепсион, Ла Конча (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику